Municipio de Golden Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Golden Lake (condado de Misisipi, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Golden Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.